Alto da Boa Vista puede referirse a los siguientes títulos:

 Alto da Boa Vista (Bayeux)
 Alto da Boa Vista (Campos del Jordão)
 Alto da Boa Vista (Petrolina)
 Alto da Boa Vista (Ribeirão Negro)
Alto da Boa Vista (Río de Janeiro)
Alto da Boa Vista (São Paulo)
 Alto da Boa Vista (Tres Lagunas)
 Jardín Alto da Boa Vista (Presidente Prudente)